Il singolare del torneo di tennis South Orange Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale José Luis Clerc 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (campione)
 John McEnroe (semifinali)
 John Lloyd (quarti di finale)
 Balázs Taróczy (semifinali)

 Peter Fleming (quarti di finale)
 Assente
 José Luis Clerc (finale)
 Jeff Borowiak (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1978